Betegnelsen ridder har flere betydninger:

 Ridder – Krigertype fra middelalderen.
 Ridder (ordensvæsen) – også ridderkors, et rangniveau i ordener.
 Ridder (romersk) – Samfundsklasse i Romerriget
 Ridder (Kasakhstan) – en by i Kasakhstan
 Jediridder – Fiktiv gruppe i Star Wars – universet.